est une compilation du groupe de métal symphonique Edenbridge.

Track-List 
Disque I
 Thin Red Line 
 The Silent Wake 
 Images In The Sand 
 For Your Eyes Only 
 Evermore 
 Empire Of The Sun 
 Shine (Single Version) 
 On Sacred Ground 
 Anthem 
 On The Verge Of Infinity 
 The Whispering Gallery 
 The Whisper Of The Ages 
 Velvet Eyes Of Dawn 

Disque II
 Sunrise In Eden 
 Cheyenne Spirit 
 Arcana 
 The Palace 
 The Undiscovered Land 
 Red Ball In Blue Sky 
 Wild Chase 
 The Canterville Prophecy 
 The Canterville Ghost 
 The Grand Design 
 Terra Nova

Album musical sorti en 2007